

Geografia

Niemcy 
 Egelsberg – dzielnica Weilheim an der Teck

Inne 
 Krefeld-Egelsberg – lotnisko

Zobacz też 
 Eggelsberg